Amyklas () ist ein antiker griechischer männlicher Personenname.

Bekannte Namensträger 
 der fünfte König von Sparta, Sohn des Lakedaimon, siehe Amyklas (König von Sparta)
 ein Sohn des Amphion und der Niobe, siehe Amyklas (Sohn des Amphion) 

Griechischer Personenname